Le sigle PEPS peut désigner :
 Le Pavillon de l'éducation physique et des sports, un complexe sportif situé à Québec.
 Premier entré, premier sorti, traduction de l'expression 
First in, first out (FIFO), un terme utilisé en informatique pour décrire une méthode de traitement des données ;
 et en gestion, First in, first out un terme comptable pour décrire une méthode de mesure des inventaires/stocks.
 Le Pôle d’Éducation Prioritaire par le Supérieur, un projet d'EAH dont des étudiants de l'EFREI accompagnent des élèves de ZEP.

Acronyme en langue anglaise :
 "Post-Eumetsat-Polar-System" ou EPS deuxième génération (successeur du EUMETSAT Polar System), un système de satellites météorologiques polaires d'EUMETSAT.

Acronyme en langue portugaise :
 , ou Parti de la stabilité et du progrès social en français, parti politique santoméen.

Voir aussi